Галина Васильевна Кмит (16 декабря 1921, Одесса — 20 апреля 2019, Москва) — советский и российский фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Биография 
Отец, Василий Радыш — украинский писатель, сценарист и журналист.
Много лет работала в советском агентстве АПН. По оценке директора Объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александр Штоля, «была легендарной личностью, перед которой открывались все двери», «главным человеком по культуре — занималась различными режиссерами, актерами». Была членом Союза кинематографистов и журналистов России, академиком — членом Российско-итальянской научно-исследовательской академии Феррони, членом-корреспондентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Личная жизнь 
Её мужем был Леонид Кмит — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. От этого брака — дочь Ирина Кмит (род. 1948) — сценарист, актриса, прозаик, журналист.
 Падчерица — Инна Кмит (1932—1996).
 Внучка — Анастасия Дубровская (род. 1986), актриса Малого театра.

Некоторое время её связывали отношения с актёром театра Вахтангова Николаем Гриценко, от которого у неё сын — Денис Кмит (1959—2019). Однако биологический отец Гриценко не признал сына, и Леонид Кмит записал ребёнка на себя.

Похоронена на Троекуровском кладбище.

Признание 
Галина Кмит — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003).

Примечания

Ссылки 
 Известные люди в фотографиях Галины Кмит

Женщины-фотографы

Фотографы России
Похороненные на Троекуровском кладбище